Flickan i frack kan syfta på:

 Flickan i frack – en roman av Hjalmar Bergman från 1925
 Flickan i frack (film, 1926) – en svensk dramafilm från 1926 i regi av Karin Swanström
 Flickan i frack (film, 1956) – en svensk film från 1956 i regi av Arne Mattsson